

Cinema e TV 
 La talpa (Tinker, Tailor, Soldier, Spy), miniserie TV del 1979
 La talpa (The Inside Man), film del 1984 di Tom Clegg
 La talpa, reality show realizzato dal 2004 al 2008
 The Man - La talpa (The Man), film del 2005 di Les Mayfield
 La talpa (La Taupe), film TV del 2007 di Vincenzo Marano
 La talpa (Tinker Tailor Soldier Spy), film del 2011 di Tomas Alfredson

Fumetti
 Enrico La Talpa, personaggio della striscia a fumetti Lupo Alberto
 Cesira La Talpa, personaggio della striscia a fumetti Lupo Alberto

Letteratura 
 La talpa (The Case of the Late Pig),  romanzo di Margery Allingham del 1937
 La talpa (Tinker, Tailor, Soldier, Spy), romanzo di John le Carré del 1974